Algona puede referirse a dos ciudades en Estados Unidos:
 Algona (Iowa), en el condado de Kossuth, estado de Iowa; o
 Algona (Washington), en el condado de King, estado de Washington.